O Tratado de Moscou (ou de Moscovo) pode se referir a

 Tratado de Moscou (1920), um pacto de não agressão entre a Rússia Soviética e a Geórgia
 Tratado de Paz Soviético-Lituano (1920), também conhecido como Tratado de Paz de Moscou , um tratado entre a Rússia Soviética e a Lituânia
 Tratado de Moscou (1921), um tratado de amizade entre a Rússia Soviética e a Grande Assembleia Nacional da Turquia (TBMM)
 Tratado de Moscou (1939), também conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop ou Tratado de Não-Agressão entre a Alemanha e a União Soviética
 Tratado de Paz de Moscou (1940), um tratado entre a União Soviética e a Finlândia, encerrando a Guerra de Inverno .
 O Tratado de Moscou (1963), também conhecido como Tratado de Proibição Parcial de Testes, baniu os testes de armas nucleares na atmosfera, no espaço sideral e debaixo d'água.
 Tratado de Moscou (1970), um tratado entre a União Soviética e a Alemanha Ocidental
 Tratado de Paz Rússia-Chechênia (1997), também conhecido como Tratado de Paz de Moscou, um tratado entre a Rússia e a República Chechena da Ichkeria
 Tratado de Moscou (2002), também conhecido como Tratado sobre Reduções Estratégicas Ofensivas (SORT), um tratado entre a Rússia e os Estados Unidos para a redução de ogivas nucleares estratégicas

Também:

 O Acordo de Moscou (1945) - emitido no final da Conferência de Moscou de 1945 - foi uma declaração conjunta dos Aliados que abrangia uma série de questões resultantes do fim da Segunda Guerra Mundial.

Moscou